Oceanside kan syfta på:

 Oceanside, Kalifornien
 Oceanside, New York